Gonska ist der Familienname folgender Personen:

 Andre Gonska (* 1966), deutscher Politiker (Partei Rechtsstaatlicher Offensive)
 Mascha Gonska (* 1952), polnische Schauspielerin
 Nadine Gonska (* 1990), deutsche Leichtathletin
 Silke Gonska, deutsche Sängerin und Schlagzeugerin